een plaats in het Franse departement Puy-de-Dôme, zie Perrier (Puy-de-Dôme)
 een plaats in het Franse departement Vendée, zie Le Perrier
 een merk bronwater, zie Perrier (water)
 een champagnemerk, zie Laurent-Perrier

Zie ook
 Louis Perrier (doorverwijspagina)